Володарский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Володарский сельсовет — в Топчихинском районе Алтайского края.
 Володарский сельсовет — в Раменском (1929—1954), Ульяновском (1961—1963) и Ленинском (1963—1994) районах Московской области.
 Володарский сельсовет — в Первомайском районе Оренбургской области.
 Володарский сельсовет — в Жердевском районе Тамбовской области.